Privy Council steht für

 Privy Council, politisches Beratungsgremium des Monarchen im Vereinigten Königreich
 King’s Privy Council for Canada, politisches Beratungsgremium des kanadischen Monarchen, siehe Kanadischer Kronrat
 Privy Council, englische Bezeichnung für den Sūmitsu-in, Beratungsgremium des japanischen Kaisers von 1888 bis 1947
 Privy Council, englische Bezeichnung für den Kronrat (Thailand), Gruppe von Beratern des Königs von Thailand

Siehe auch
 Kronrat
 Geheimer Rat (Begriffsklärung)